Diouf est un patronyme typique de l'ethnie des sérères - d'origine sénégalaise, porté entre autres par plusieurs personnalités :
 Abdou Diouf (1935-), homme politique sénégalais, deuxième président du Sénégal de 1981 à 2000, ex secrétaire général de La Francophonie.
 
 Alioune Diouf (19?-19?), pionnier de la photographie au Sénégal.
 Alioune Diouf (1966-), lutteur franco-sénégalais.
 Aminata Diouf (1977-), athlète sénégalaise.
 Andy Diouf (2003-), footballeur français.
 Bineta Diouf (1978-), joueuse sénégalaise de basket-ball.
 Boucar Diouf (1965-), humoriste québécois d'origine sénégalaise.
 Cheikh Diouf (1949-), un artiste sénégalais.
 Coumba Ndoffène Diouf (1932-), un homme politique sénégalais.
 Diaraf Diouf (1925-2006), un homme politique sénégalais.
 Élage Diouf (19?-), musicien québécois d'origine sénégalaise et ancien membre des frères Diouf.
 Elhadji Diouf (1959-), homme politique sénégalais.
 El-Hadji Diouf (1981-), footballeur sénégalais, double ballon d'or africain.
 Galandou Diouf (1875-1941), homme politique sénégalais, premier élu africain depuis le début de la colonisation.
 Guewe Diouf (2002-), joueuse française de volley-ball.
 Jacques Diouf (1938-2019), homme politique sénégalais (directeur général de la Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).
 Maad a Sinig Ama Diouf Gnilane Faye Diouf, roi sérère du royaume du Sine actuel Sénégal.
 Maad a Sinig Coumba Ndoffène Famak Diouf, roi sérère du royaume du Sine actuel Sénégal.
 Maad a Sinig Coumba Ndoffène Fandepp Diouf, roi sérère du royaume du Sine actuel Sénégal.
 Maad a Sinig Mahecor Diouf, roi sérère du royaume du Sine actuel Sénégal.
 Madior Diouf (1939-), homme politique sénégalais.
 Mamadou Diouf (19?-), historien sénégalais.
 Mame Biram Diouf (1987-), footballeur sénégalais.
 Mame Diodio Diouf (1984-), joueuse de basket-ball sénégalaise.
 Mame Penda Diouf, joueuse de basket-ball sénégalaise.
 Maty Coumba Diouf (1992-), escrimeuse sénégalaise.
 Mouss Diouf (1964-2012), acteur franco-sénégalais.
 
 Pape Diouf (1951-2020), ancien journaliste de sport, agent de joueurs et président de l'Olympique de Marseille, club de football français.
 Pape Diouf, homme politique sénégalais.
 Pape Diouf, musicien sénégalais.
 Robert Diouf (1942-), champion de lutte sénégalaise.
 Théodore Diouf (1949-), peintre sénégalais.
Cheikh Diouf Diakhao Ecrivain sénégalais

Voir aussi
 
 Famille Diouf 

Homonymie de patronyme
Patronyme gambien
Patronyme sénégalais